Eilert Määttä, švedski hokejist, * 22. september 1935, Kiruna, Švedska, † 7. maj 2011.

Määttä je v švedski ligi igral za kluba Skellefteå AIK in Södertälje SK. Pogosto sta z njim v napadu igrala tudi Anders Andersson in Kalle Hedlund, skupaj so bili znani kot komarjev napad. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil srebrno medaljo, in petih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je bil dobitnik po dveh zlatih in srebrnih ter ene bronaste medalje.

Leta 2012 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 56/57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 57
|
| 7
| 7
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK

| Švedska liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 62
|
| 7
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 62/63
|
| 21
| 14
| 7
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 63
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 63/64
|
|
| 10
| 7
| 17
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 64
|
| 7
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 64/65
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 7
| 2
| 5
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 65/66
|
| 21
|
|
|
|
|
|
| 3
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 67/68
|
| 19
| 4
| 7
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 68/69
|
| 21
| 5
| 9
| 14
|
| 0
|
| 7
| 4
| 2
| 6
|
| 0
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 69/70
|
| 28
| 4
| 8
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 70/71
|
| 27
| 3
| 15
| 18
| -20
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 71/72
|
| 28
| 9
| 15
| 24
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 235
| bgcolor="#7FFF00" | 64
| bgcolor="#7FFF00" | 82
| bgcolor="#7FFF00" | 146
| bgcolor="#7FFF00" | -20
| bgcolor="#7FFF00" | 54
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 0
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Skellefteå AIK
Hokejisti Södertälje SK
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih